Фили́пп Шарль Люсье́н Кристава́ль (; род. 31 августа 1978 года, Париж, Франция) — французский футболист, играл на позиции центрального защитника.

Карьера 
Его футбольная карьера началась в 1998 году в «Монако», где он провёл 81 игру, забив один гол. В те времена «Монако» был сильной командой, успешно выступал в Лиге чемпионов, и поэтому Филиппом заинтресовались многие европейские клубы. В 2000 году Филипп был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Франции.

Филипп перешёл в «Барселону» за £ 6.5 миллионов в июне 2001 года. Но провёл игр в «Барселоне» он очень мало.

После перехода в сезоне 2003-04 из стана сине-гранатовых во французский «Марсель» 26-летнего футболиста настигла эпидемия травм, вынудившая его клуб разорвать контракт с игроком за два года до истечения срока.

Им интересовался «Арсенал» и московский «Спартак», но из-за травмы оба клуба отказались от его покупки.

В итоге Кристанваль перешёл в «Фулхэм», в котором стал игроком основы. Но всё те же травмы помешали ему заиграть. В 2008 году закончился его контракт с «Фулхэмом», и клуб не стал его продлевать. Филипп стал свободным агентом, им интересовался «Блэкберн Роверс». Появлялись сообщения о том, что он может перейти в клуб MLS «Торонто», но этого не произошло. И после нескольких месяцев без футбола Кристанваль решил завершить карьеру.

Личная жизнь 
31 октября 2003 года Кристанваль заявил, что принял ислам, что подтвердил его партнёр по сборной Франции Тьерри Анри. Также Кристанваль заявил, что в течение многих лет соблюдал пост в месяц Рамадан, и что тренера команд были не против этого.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Барселона»